Дубов, Владимир:
 Дубов, Владимир (род. 1988) — болгарский борец.
 Дубов, Владимир Матвеевич (род. 1958) — российский депутат Государственной Думы.